Forró Anjo Azul é uma banda brasileira de forró eletrônico, formada em Recife, Pernambuco e fundada no ano de 2006, pelo cantor e compositor Berg Rabelo. Seus atuais vocalistas são Gil Lima e Debora Ramalho.

Biografia 
A banda é natural de Recife, Pernambuco, sendo fundada no ano de 2006, pelo cantor e compositor Berg Rabelo, que ganhou destaque por suas passagens pelas bandas: Caviar com Rapadura, Calcinha Preta, Gatinha Manhosa e de 2006 a 2012 passou a ser cantor e empresário do Forró Anjo Azul. O grupo ganhou reconhecimento nacional com as suas músicas de maiores sucessos como: "Os Ponteiros do Relógio", "Meu Anjo Azul", "Alfabeto do Amor", "Curva Perigosa", "Tô Apaixonado", "Não Sou de Ninguém", "Como a Lua e o Sol", "Não Me Deixe Amor", "Uma Chance a Mais" dentre outras. A banda teve mais de 2 milhões de cópias vendidas entre CDs e DVDs, reunindo em sua discografia 16 CD´S e 03 DVD´S. O Forró Anjo Azul tem uma trajetória de sucessos de mais de 10 anos.

Ligações externas